Кузьмадино — название населённых пунктов:

Россия 
 Кузьмадино — село в Юрьев-Польском районе Владимирской области.
 Кузьмадино — деревня в Борисоглебском районе Ярославской области.